Willentlich steht für:
 allgemein in Übereinstimmung mit dem eigenen Wollen, siehe Wille
 philosophisch für die ethische Selbstbestimmung, siehe freier Wille
 medizinisch die bewusste Kontrolle von Körperfunktionen, siehe Willkür (Medizin)
 juristisch eine ins Belieben des Rechtssubjektes gestellte Ausgestaltung eines Rechtsgeschäftes, siehe Willenserklärung

Siehe auch: